Hooker Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Hooker Township (Dixon County, Nebraska)
 Hooker Township (Gage County, Nebraska)
 Hooker Township (Oklahoma)